

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Lípa u Merklína

Niemcy 
 Lindig – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland

Osoby 
 Julia Lindig – niemiecka aktorka
 Otto Lindig – niemiecki rzeźbiarz